Crivelli este un nume de familie. Printre persoanele notabile care au purtat acest nume se numără:
 Alessandro Crivelli (1514-1574), cardinal italian
 Carlo Crivelli (c.1435-c.1495), pictor renascentist venețian
 Domenico Crivelli (c.1793-1856), tenor și profesor de canto italiano-englez
 Lucrezia Crivelli, model pentru La Belle Ferronière
 Taddeo Crivelli (fl. 1451, mort prin 1479), pictor de manuscrise ale școlii de la Ferrara (cunoscut, de asemenea, sub numele de Taddeo da Ferrara)
 Umberto Crivelli (d. 1187), numele la naștere al Papei Urban al III-lea
 Vittorio Crivelli (c.1440-c.1501), pictor italian, fratele lui Carlo Crivelli
 Giovanni Francesco Crivelli (1691-1743), fizician și profesor italian
 Enzo Crivelli (n. 1995), fotbalist francez care joacă la Girondins Bordeaux

Nume de familie